Улла-Лена Лундберг (; 14 июля 1947, Чёкар, Аландские острова) — финская шведоязычная писательница, лауреат премии «Финляндия — 2012».

Биография 
Родилась 14 июля 1947 года в Чёкаре, на Аландских островах в шведской семье. Дебютировала как поэт в возрасте 15 лет, выпустив в 1962 году книгу стихов «Utgångspunkt». В 1964 году обучалась в США и позднее описала свои впечатления от учёбы в книге «Strövtåg» (1966). В 1968 году проживала в Японии и также оставила о стране книгу своих наблюдений.

Официальным литературным прорывом писательницы считается 1976 год, когда увидела свет её книга «Kökar» с описаниями впечатлений детства, проведённого на Аландских островах и рассказами островитян. Позднее писательница опубликовала ещё два романа об острове Чёкар — «Kungens Anna» и «Ingens Anna».

Проведя два года в Ботсване, Замбии, Кении и Танзании, писательница написала серию романов о жизни Африки («Tre afrikanska berättelser», «San», «Regn» и «Öar i Afrikas inre»).

В 1985 году получила степень магистра философии, окончив Академию Або в Турку (в 1993 году получила в Академии докторскую степень в области искусств, а с 1994 по 1999 годы занимала профессорскую должность).

C 1986 по 1987 годы провела в качестве лектора и писателя в университете Миннесоты.

В 1992 году была награждена высшей наградой для деятелей искусств Финляндии — медалью «Pro Finlandia».

В 1993 году вышла её книга «Sibirien» с отчётом о четырёхмесячном пребывании в Сибири. Книга получила международный успех и была переведена на ряд языков.

В 1998 году за роман Regn была удостоена премии Рунеберга.

21 марта 2009 года на Аландских островах была выпущена почтовая марка с изображением писательницы на фоне корабля «Leo» (из первой части трилогии писательницы о кораблях Аландских островов — «Leo» (1989).

Писательница трижды была номинирована на самую престижную награду Финляндии в области художественной литературы — премию «Финляндия» и в 2012 году была ею удостоена за роман «Is» (Jää) по решению экс-президента Финляндии Тарьи Халонен. С этим же романом номинирована на литературную премию Северного Совета — 2013 года.

Она прожила в Порвоо почти четыре десятилетия, но в 2010-х годах переехала в Мариехамн. С 2018 года она живет в Доме поэзии в Порвоо.

Библиография 
 1962 — Utgångspunkt
 1966 — Strövtåg
 1968 — En berättelse om gränser
 1970 — Gaijin-utlänning i Japan
 1974 — När barometern stod på Karl Öberg och andra hörspel
 1976 — Kökar
 1977 — Tre afrikanska berättelser
 1981 — Öar i Afrikas inre
 1982 — Kungens Anna
 1984 — Ingens Anna
 1985 — Franciskus i Kökar
 1986 — Sand
 1989 — Leo
 1991 — Stora världen
 1993 — Sibirien: Ett självporträtt med vingar
 1995 — Allt kan man önska sig
 1997 — Regn
 2001 — Marsipansoldaten
 2005 — Människan och målaren
 2010 — Jägarens leende
 2012 — Is

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 Finlandiapriset till Ulla-Lena Lundberg 

Выпускники Академии Або
Писательницы Финляндии
Шведские писатели
Лауреаты премии Рунеберга
Лауреаты премии «Финляндия»
Почётные доктора Академии Або